Pojem Veselí je nejednoznačný a může mít následující významy:

Může jít o jméno obce:
 1. Veselí (okres Pardubice) – obec v okrese Pardubice

… nebo jméno části obce:

 2. Veselí (Dalečín) – část obce Dalečín v okrese Žďár nad Sázavou
 3. Veselí (Janovice nad Úhlavou) – část obce Janovice nad Úhlavou v okrese Klatovy
 se zámkem Veselí
 4. Veselí (Lomnice) – část městyse Lomnice v okrese Brno-venkov
 5. Veselí (Mojžíř) – základní sídelní jednotka Mojžíře, části města Ústí nad Labem
 6. Veselí (Odry) – část obce Odry v okrese Nový Jičín
 7. Veselí (Pavlov) – část obce Pavlov v okrese Šumperk
 8. Veselí (Štětí) – část města Štětí v okrese Litoměřice
 9. Veselí (Zákupy) – část obce Zákupy v okrese Česká Lípa
 10. Veselí (Železný Brod) – část města Železný Brod v okrese Jablonec nad Nisou

… nebo se může jednat o součást názvu obcí:
 11. Veselí nad Lužnicí – město v okrese Tábor
 12. Veselí nad Moravou – město v okrese Hodonín
 13. Nové Veselí – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 14. Vysoké Veselí – městečko v okrese Jičín

… nebo může být v jiném tvaru
 Veselý – rozcestník
 Veselá – rozcestník
 Veselé – rozcestník
 Veselíčko – rozcestník
 Veselice (rozcestník)

… nebo mohl být změněn název

 Wösendorf in der Wachau – část obce Weißenkirchen in der Wachau v Rakousku (zmiňovaná původně např. jako Dorf des Weseli či Weseldorf či Wesildorf)

… případně může mít i jiný význam:

 jiné označení pro veselost, veselou zábavu, komičnost, legraci apod.
 zastarale a nářečně veselka, svatba (např. K tvému veselí, ctná panno, tuto laň jsem zastřelil. (Čelakovský))
 Veselí (Giuseppe Ungaretti) – dílo italského básníka Giuseppe Ungarettiho

Poznámky

Reference

Externí odkazy